Санта Елена Уно има више значења:

 Санта Елена Уно, Санта Елена (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена Уно (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику